Зинаида Максимовна Азбукина (1925—2021) — советский и российский учёный-миколог и ботаник, ведущий специалист по ржавчинным грибам, доктор биологических наук, профессор.  Почётный член Русского ботанического общества. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993).

Биография 
Родилась 29 января 1925 года в Харькове.  

С 1943 по 1948 год обучалась в Свердловском сельскохозяйственном институте, который окончила с отличием.  С 1948 по 1951 год обучалась в аспирантуре Дальневосточного филиала АН СССР.

С 1951 года на научно-исследовательской работе в Почвенно-ботанического отдела ДФ СО АН СССР (с 1962 года — Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР — ДВО РАН) в качестве младшего и старшего научного сотрудника, с 1975 по 1992 — руководитель Лаборатории низших растений, с 1992 год — главный научный сотрудник. Одновременно с 1957 года на педагогической работе в Уссурийском государственном сельскохозяйственном институте в качестве доцента, с 1961 года — заведующая кафедрой ботаники.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность З. М. Азбукиной была связана с вопросами в области ботаники и микологии, занималась исследованиями в области таксономии и классификации, проблемы эпифитотий сельскохозяйственных культур, а так же биологии, экологии и географии ржавчинных грибов на сосудистых растениях Дальнего Востока. З. М. Азбукина была разработчиком классификационной схемы по  системе ржавчинных грибов, ей был составлен «Определитель ржавчинных грибов Дальнего Востока», в котором дана полная таксономическая характеристика четыреста тридцати девяти видов различных грибов. З. М. Азбукина являлась 
инициатором создания, организатором и главным редактором многотомного издания энциклопедического справочника  «Низшие растения, грибы и мохообразные Дальнего Востока России», много лет состояла членом редколлегии научного журнала 
«Микология и фитопатология».
В 1998 году избрана почётным членом Русского ботанического общества.

В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Ржавчинные грибы, поражающие злаки в Приморском крае», в 1974 году защитила диссертацию  на соискание учёной степени доктор биологических наук по теме: «Ржавчинные грибы советского Дальнего Востока». В 1981 году ВАК СССР ей было присвоено учёное звание профессор по специальности «ботаника».  З. М. Азбукина  являлась автором более двухсот научных трудов и пяти монографий, . Под её руководством было защищено около десяти кандидатских диссертаций.

Скончалась 27 августа 2021 года во Владивостоке.

Основные труды 
Ржавчинные грибы, поражающие злаки в Приморском крае. - Владивосток, 1952. - 244 с.
Болезни и вредители кукурузы в Приморском крае и меры борьбы с ними / З. М. Азбукина, канд. биол. наук, З. Г. Онисимова, канд. биол. наук ; Примор. краев. упр. сельского хозяйства. Дальневост. филиал Акад. наук СССР. - Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1956. - 78 с.
Ржавчинные грибы советского Дальнего Востока. - Уссурийск, 1974. - 425 с.
Ржавчинные грибы Дальнего Востока / АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. - Москва : Наука, 1974. - 527 с.
Водоросли, грибы и мхи Дальнего Востока: [Сб. статей] / АН СССР, Дальневост. науч. центр, Биол.-почв. ин-т ; Редкол.: д. б. н., З.М. Азбукина (отв. ред.) и др. - Владивосток : ДВНЦ, 1978. - 126 с.
Комаровские чтения. - Владивосток : ДВНЦ АН СССР. - Вып. 30 / [Отв. ред. З. М. Азбукина]. - Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1983. - 112 с.
Определитель ржавчинных грибов советского Дальнего Востока / З. М. Азбукина. - М. : Наука, 1984. - 288 с.
Флора Верхнеуссурийского стационара (Южный Сихотэ-Алинь) / З. М. Азбукина, Л. В. Бардунов, С. С. Баринова и др.; Отв. ред. З. М. Азбукина, С. С. Харкевич. - Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. - 130 с.
Флора грибов Узбекистана : [В 7 т.] / АН УзССР, Ин-т микробиологии. - Ташкент : Фан, Т. 3: Ржавчинные грибы / С. С. Рамазанова, Ф. Х. Файзиева, М. Ш. Сагдуллаева и др.; [Отв. ред. З. М. Азбукина]. - Ташкент : Фан, 1986. - 229 с.
Флора и растительность Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) / [Макаров Ю. М., Мельникова А. Б., Бабурин А. А. и др.; Отв. редакторы З. М. Азбукина, С. С. Харкевич]; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Биол.-почв. ин-т... - Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1986. - 225 с.
Грибы, лишайники, водоросли и мохообразные Комсомольского заповедника : (Хабаров. край) / [Ван Фун Сян В. М., Азбукина З. М., Булах Е. М. и др.; Отв. редакторы З. М. Азбукина, В. Я. Черданцева]; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т. - Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. - 141 с.
Флора, микобиота и растительность Лазовского заповедника / Азбукина З.М., Бардунов Л.В., Богачева А.В. и др.; Лазов. гос. природ. заповедник им. Л.Г. Капланова , Биол.-почв. ин-т ДВО РАН. - Владивосток : Русский Остров, 2002. - 213 с. ISBN 5-93577-021-0
Флора, растительность и микобиота заповедника "Уссурийский": [монография] / [работа выполнена Азбукина З. М. и др.] ; [редкол. Лар. Н. Васильева (отв. ред.), Т. А. Безделева] ; Российская акад. наук, Дальневосточное отд-ние, Биолого-почвенный ин-т, Гос. природный заповедник "Уссурийский" им. В. Л. Комарова. - Владивосток : Дальнаука, 2006. - 299 с.  ISBN 5-8044-0735-X
Определитель грибов России. Порядок ржавчинные / З. М. Азбукина ; отв. ред. Л. Н. Васильева ; Российская акад. наук, Дальневосточное отд-ние, Биолого-почвенный ин-т. - Владивосток : Дальнаука. - В. 1: Семейства Пукциниастровые, Кронарциевые, Колеоспориевые, Мелампсоровые, Факопсоровые, Чакониевые, Микронегериевые. - 2015. - 281 с. ISBN 978-5-8044-1511-3

Звания, премии 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993 — «За заслуги в научной деятельности»)
 Золотая медаль Премии имени М. В. Ломоносова (2008 — «за выдающиеся заслуги и и большой личный вклад в развитие отечественной науки и образования)
 Медаль А. А. Ячевского.

Примечания

Ссылки 
 Выставка из серии «Памяти ученого», посвященная профессору Зинаиде Максимовне Азбукиной // Центральная научная библиотека ДО РАН
 Её статьи в РИНЦ

Ботаники СССР
Выпускники Уральского аграрного университета